Frances Willard House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Frances Willard House (Evanston, Illinois), NRHP-ID 66000318
 Frances Willard House (Chattanooga, Tennessee), NRHP-ID 80003828